Иван Иванович Маюров () —полковник Советской Армии, участник советско-японской войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Иван Иванович Маюров родился 26 октября 1918 года в крестьянской семье в деревне Убиенное Кислянской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, территорию в то время контролировало белогвардейское Российское государство. Решением Курганского облисполкома от 30 марта 1976 года № 205 деревня исключена как сселившаяся, её территория ныне находится в Кислянском сельсовете  Курганской области.

После окончания Кислянской семилетней школы и Талицкого лесотехнического техникума в 1939 году три месяца работал мастером дороги механизированного лесоучастка в посёлке Ясашная Алапаевского района Свердловской области.

В сентябре 1939 года призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году окончил полковую школу, по комсомольской путёвке направлен в  Дальневосточное артиллерийское училище, которое окончил в 1942 году.

В 1945 году вступил в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

Участвовал в боях советско-японской войны, будучи начальником разведки дивизиона 65-го гаубичного артиллерийского полка 680-й артиллерийской бригады 3-й стрелковой Краснознамённой дивизии имени Президиума Верховного Совета Крымской АССР 2-й Краснознамённой армии 2-го Дальневосточного фронта. 15 августа 1945 года во время боя за село  в 150 километрах к востоку от  лично пробрался в японский тыл, разведал огневую систему противника и захватил «языка». Полученные им разведданные позволили дивизиону уничтожить 10 огневых точек и около 300 японских солдат и офицеров в Хомоэрцзинском узле сопротивления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в боях» лейтенант Иван Маюров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. Служил командиром батареи в артиллерии и помощником начальника штаба артиллерии стрелковой дивизии по разведке (в Забайкальско-Амурском военном округе, с 1947 года — в Забайкальском военном округе).

В 1951 году окончил Военную артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского, в 1952 году — Высшую офицерскую артиллерийскую школу (город Коломна).

Служил заместителем командира дивизиона, начальником штаба и командиром дивизиона 42-й гвардейской тяжёлой миномётной бригады Ленинградского военного округа (город Пушкин), начальником штаба миномётной бригады (в Группе советских войск в Германии) и начальником артиллерии мотострелкового полка (в Северо-Кавказском военном округе). В октябре 1969 года в звании подполковника был уволен в запас, впоследствии ему было присвоено звание полковника запаса. С 1975 года в отставке.

Проживал в городе Орджоникидзе, в 1990 году переименован во Владикавказ. В 1969—1972 годах работал начальником штаба гражданской обороны на Орджоникидзевском трикотажном объединении, в 1972—1982 – военруком в профессионально-техническом училище №1, в 1982—1985 – старшим инструктором в Северо-Осетинском обкоме ДОСААФ.

С 1999 года проживал в городе Москве.

Иван Иванович Маюров скончался 30 мая 2000 года, похоронен  города Москвы.

Награды 
 Герой Советского Союза, 8 сентября 1945 года
 Орден Ленина № 60136
 Медаль «Золотая Звезда» № 9113
 Орден Отечественной войны I степени, 11 марта 1985 года
 Орден Красной Звезды, 5 ноября 1954 года
 Медали, в том числе:
 Медаль «За боевые заслуги», 15 ноября 1950 года
 Медаль «За победу над Японией», 28 апреля 1946 года
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «За безупречную службу» I степени.
 Иностранные награды.
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией», Монгольская Народная Республика
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии», Монгольская Народная Республика

Память 
 В честь Маюрова названа улица в селе Кислянское.
 Мемориальная доска, установлена в МКОУ «Кислянская средняя общеобразовательная школа» Юргамышского района 1 сентября 2015 года.
 Имя упомянуто в списке Героев Советского Союза уроженцев Юргамышского района в часовне Иоанна Воина в Елизаветинском бору Юргамышского района Курганской области.

Семья 
Жена Евдокия Андреевна (12 июня 1920 — 23 июня 2008), есть дети.

Примечания

Литература 
 
 
 Московский некрополь Героев. Том 2. М., 2013.

Персоналии:Талица
Выпускники Хабаровского командно-технического училища
Члены КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Персоналии:Коломна
Персоналии:Владикавказ